Het WTA-tennistoernooi van Birmingham (officieel Rothesay Classic Birmingham) van 2022 vond plaats van 13 tot en met 19 juni 2022 in de Engelse stad Birmingham. Het was de 40e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Op grond van een beslissing van de Britse Lawn Tennis Association en de All England Club waren speelsters uit Rusland en Wit-Rusland niet als deelnemer toegelaten.

De Chinese Zhang Shuai bereikte de eindstrijd zowel in het enkel- als in het dubbelspel. Nadat zij tijdens het spelen van de enkelspelfinale een blessure had opgelopen (waarbij zij de handdoek in de ring moest gooien), liet zij voor de dubbelspelfinale verstek gaan.

Enkelspel 
Titelhoudster Ons Jabeur was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Letse Jeļena Ostapenko kwam niet verder dan de tweede ronde.

De ongeplaatste Beatriz Haddad Maia uit Brazilië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als achtste geplaatste Zhang Shuai, doordat de Chinese de strijd opgaf wegens een nekblessure. Haddad Maia wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Birmingham op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, alle in 2022. Zij won US$ 33.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens, als vierde geplaatst, strandde al in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Marie Bouzková en Lucie Hradecká had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Hradecká speelde samen met de Indiase Sania Mirza, met wie zij het derde reeks­hoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere win­na­res­sen.

Het als tweede geplaatste duo Ljoedmyla Kitsjenok en Jeļena Ostapenko won het toer­nooi. Hun beoogde finaletegenstander, het als eerste geplaatste koppel Elise Mertens en Zhang Shuai, liet verstek gaan wegens blessure van Zhang. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Oekraïense Kitsjenok had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Letse Ostapenko vier.

Mertens was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Birmingham 2022
Birmingham